Defregger ist der Familienname folgender Personen:

 
 Matthias Defregger (1915–1995), deutscher Weihbischof in München, Enkel des Malers Franz Defregger
 Sebastian Defregger (1784–1853), österreichischer Bildhauer und Maler
 Stephanie Defregger, deutsche Künstlerin

Siehe auch:
 Defereggen